

Федоровський район — адміністративна одиниця, Костанайська область

Федоровський район — адміністративна одиниця, Башкортостан
 Федоровський район — адміністративна одиниця, Ростовська область
 Федоровський район — адміністративна одиниця, Саратовська область